Plaats in Indonesië
 Sugi Waras (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugi Waras (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sugiwaras, een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra